Stanisław Jan Truszkowski ps. „Sztermer” (1900–1982) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego, odznaczony KW, MN i SKZ, dowódca V/77 pp AK, autor wspomnień
 Stanisław Truszkowski (1917–1986) – duchowny Kościoła rzymskokatolickiego, wieloletni proboszcz parafii św. Antoniego w Bronowicach Małych

Przypisy